Beli – satellite del pianeta Saturno
 Beli – gigante della mitologia norrena
 Beli ap Rhun – sovrano del regno di Gwynedd
 Beli Mawr – divinità ancestrale della mitologia gallese
 Beli – insediamento croato sull'isola di Cherso